Thomas Parnell ist der Name folgender Personen:

* Thomas Parnell (Dichter) (1679–1718), irischer Dichter und Theologe 
 Thomas Parnell (Physiker) (1881–1948), australischer Physiker